

Села:
 Мазурівка — Вінницька область, Тульчинський район
 Мазурівка — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Мазурівка — Львівська область, Стрийський район
 Мазурівка — Полтавська область, Полтавський район
 Мазурівка — Тернопільська область, Чортківський район

Хутори:

Мазурівка — назва деяких хуторів на Тернопільщині. Назва походить від їх жителів — мазурів — насильно переселених з польських етнічних територій поляків з метою збільшення відсотку польського населення на цих теренах.
 Мазурівка (Біла)
 Мазурівка (Білобожниця)
 Мазурівка (Гримайлів)

Залізниця:
 Мазурівка — роз'їзд Полтавської дирекції Південної залізниці